Джордж Харрис, 1-й барон Харрис (18 марта 1746 — 19 мая 1829) — британский офицер.

Военная карьера 
Харрис был сыном преподобного Джорджа Харриса,   в Кенте. Он получил образование в Вестминстерской школе и в Королевской военной академии в Вулидже. В 1760 году был назначен в Королевский артиллерийский полк, а в 1762 году переведён в звании энсина в . Через три года он стал лейтенантом, а в 1771 году капитаном. Начал действительную службу в американской войне за независимость. Участвовал в битвах при Лексингтоне, Банкер-Хилле (тяжело ранен) и во всех сражениях армии Хау до ноября 1778 года, кроме одного.

К этому времени он получил звание майора, и в дальнейшем служил при генерал-майоре Медоузе в Сент-Люсии в 1778—1779 годах, после чего его полк служил в качестве морских пехотинцев на флоте Джорджа Родни. Позже, в 1779 году, он некоторое время находился в плену. Незадолго до повышения до подполковника своего полка (1780 год) он женился на Анне Картерет Диксон. После командования 5-м полком в Ирландии в течение нескольких лет он перевёлся и отправился с генералом Медоузом в Бомбей. Служил с этим офицером в Индии до 1792 года, принимая участие в различных битвах и сражениях, в частности, в нападении лорда Корнуоллиса на Серингапатам во время третьей англо-майсурской войны.

В 1794 году, после короткого периода службы на родине, он снова отправился в Индию. В том же году он стал генерал-майором, а в 1797 году главнокомандующим Мадрасской армией. До 1800 года командовал войсками в своём округе, а в течение короткого периода времени также управлял гражданской администрацией. В декабре 1798 года генерал-губернатор лорд Морнингтон назначил его командующим полевой армией, которая должна была атаковать войска Типу Султана, и через несколько месяцев кампании Харрис сильно ослабил королевство Майсур и взял крепость Серингапатам штурмом, во время которого Типу был убит.

За успешную Серингапатамскую кампанию он получил приз в размере  фунтов стерлингов. Благодаря этому успеху он утвердил свою репутацию способного и опытного командира, а его политическое влияние привело к тому, что ему предложили в качестве вознаграждения ирландское пэрство (от которого он отказался). Он вернулся домой в 1800 году, в следующем году стал генерал-лейтенантом армии, а в 1812 году получил звание генерал-лейтенанта. В 1801 году он купил возле  .

В 1815 году он стал пэром Соединённого королевства с титулом барон Харрис Серингапатама, Майсура и Белмонта в графстве Кент. В 1820 году он был удостоен ордена Бани, а в 1824 году стал губернатором замка Дамбартон. С 1800 года до своей смерти он был полковником .

Лорд Харрис умер в Белмонте в мае 1829 года. Его потомок,  (р. 1851), более известный как игрок в крикет, был заместителем министра по делам Индии (1885—1886), заместителем министра по военным делам (1886—1889) и губернатором Бомбея (1890—1895).

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 
, Life of Lord Harris (London, 1840)
Умершие в 1829 году
Родившиеся в 1746 году